Râul Colnic se poate referi la:

 Râul Colnic, Bâsca Chiojdului
 Râul Colnic, Râoaia

Vezi și 
 Colnic, sat în județul Argeș, România

Toponime românești